Siding Spring ist der Name folgender Asteroiden und Kometen:

 C/2007 Q3 (Siding Spring)
 C/2013 A1 (Siding Spring)
 (2343) Siding Spring

Siehe auch:
 Siding-Spring-Observatorium, Observatorium in Australien